Алектрион:

 Алектрион — в греческой мифологии юноша, слуга Ареса, был превращен в петуха.
 Алектрион — род растений семейства Сапиндовые, произрастающих в Австралии, Юго-Восточной Азии и Микронезии.